Sarry (Marne)
 Sarry (Saône-et-Loire)
 Sarry (Yonne)